Brezo rojo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Erica australis; o
 el nombre común de la planta Corema album.
 el nombre común de la planta '''''Erica vagans
N